Религия в Чечне

История 
В древние времена чеченские тейпы исповедовали язычество, в основном огнепоклонство и солнцепоклонство, например солнцепоклонство исповедовал тукхум мелхий.

Начиная с VII века Арабский халифат пытался закрепиться на территории Кавказа. Исламизации были подвергнуты, в первую очередь, Дагестан и Закавказье. Совершенно новая для кавказцев религия медленно развивалась. В то время как ислам сделался основной религией в Дагестане, в Чечне он практически не был известен, поэтому в те времена среди чеченцев практически не было мусульман. Тем не менее, на территории Чечни находятся надгробные камни VII—VIII веков с аятами из Корана.

О попытках распространения христианства грузинской церковью на территории Чечни свидетельствуют найденные в старинных святилищах псалтыри, написанные буквами грузинского алфавита, на пергаментных листах. Такие артефакты были обнаружены в конце XIX — начале XX веков в храмах Тхаба-Ерды и Маго-Ерды в горной Ингушетии. В это время местные языческие святые получили некоторые черты от наиболее почитаемых христианских святых. Так храм Тамыш-Ерда, построен чеченскими мастерами в честь святого, во многом схожего со святым Георгием. Тем не менее, широкого распространения христианство в Чечне не имело, погребальные обряды, например, оставались чисто языческими. В XIII веке со времени нашествия татаро-монголов грузинская церковь не смогла уже продвигать христианство на Северный Кавказ и её миссионерская деятельность затухла.

Исламизация чеченцев началась в XVI веке с Шейха Берсана.
Во время Кавказской войны чеченцы были окончательно исламизированы и вели Священную войну против русских. В это время среди чеченцев были отлично обученные исламу шейхи, а также разногласия между суннитами. Широкое распространение стало реальностью благодаря деятельности шейха Кунта-Хаджи. В настоящее время основной религией Чечни является ислам.

Ислам

Исламизация жизни в период руководства Рамзана Кадырова 

15 февраля 2007 года президент страны Владимир Путин подписал указ о назначении Рамзана Кадырова временно исполняющим обязанности президента Чечни. Кадыров часто выступал в поддержку законов шариата или его отдельных правил. В президентство Кадырова в Грозном были открыты мечеть «Сердце Чечни», Российский исламский университет, школы хафизов, клиника исламской медицины.

Осенью 2007 года Кадыров потребовал, чтобы все женщины, работающие в госучреждениях, носили головные платки. К концу 2007 года женщины-телеведущие, государственные служащие, преподаватели и сотрудницы офиса омбудсмена надели платок. В 2007 году в школах и университетах без хиджаба стало невозможно посещать учебные занятия. На протяжении 2009 и 2010 годов требование ношения хиджаба распространилось на общественные места, включая развлекательные центры, кинотеатры и так далее. В июле 2009 года критик внедрения исламских норм Наталья Эстемирова была похищена в Грозном и убита.

В 2010 году поступали сообщения, что на улицах Грозного шла охота на чеченок, одетых не по новому дресс-коду. Неизвестные на автомобилях с тонированными стеклами обстреливали их из пейнтбольных ружей краской. Инциденты сопровождались оскорблениями. Кадыров отрицал, что отдавал распоряжение стрелять шариками с краской в женщин, которые нарушают законы шариата.

Политолог Эмиль Паин характеризовал Чеченскую республику при Кадырове как независимое теократическое государство, декларирующее лояльность России, но в реальности готовое и на открытую конфронтацию. 23 февраля 2016 года заместитель председателя Партии народной свободы Илья Яшин презентовал доклад о Кадырове под названием «Угроза национальной безопасности», в котором охарактеризовал существующий в Чечне режим как «квазиисламское государство».. Одним из последствий кадыровской исламизации называют приниженное положение женщин в Чечне, которые обязаны следовать самым жестким нормам шариата, в противном случае рискуя подвергнуться обструкции или насилию. Сам Кадыров одобрительно высказывался об убийствах чести. Правозащитники рассматривают часть из нововведений, установленных распоряжениями Кадырова, как «заново изобретённые традиции», в реальности не существовавшие и в шариате, но освящённые ссылками на него, чтобы оправдать, например, угнетение женщин.

В 2018 году был проведен телефонный опрос среди 600 жителей Чечни, который показал, что: 
 78 % жителей Чечни высказались за изучение шариата в школах, при этом было отмечено, что школьники изучают его вне школы; 56 % высказались за изучение школьниками шариата по желанию (49 % среди жителей 18-29 лет); 
 34 % высказались за установление ислама государственной религией Чечни (40 % жители 18-29 лет), 35 % против (24 % 18-29 лет); 
 26 % высказались за светский суд (20 % 18-29 лет), 43 % высказались за суд по исламским законам (53 % 18-29 лет), 7 % высказались за суд по законам адата; 
 45 % допустили одежду женщин на телевидение без хиджаба (25 % 18-29 лет), 46 % выступили против (65 % 18-29 лет). 
Исследование показало, что молодежь республики проявляет бóльшую религиозность и радикальность во взглядах на религию, склоняется от традиционного исторического ислама в республике к его некой «чистой» форме.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Язычество и христианство в Чечне
 Движение заблудшего шейха Кунта-Хаджи

 
Ислам в Европе